DMI — аббревиатура (латиница), которая может означать:
 Desktop Management Interface — API для доступа к данным о характеристиках компьютера.
 Direct Media Interface — последовательная шина Intel для подсоединения южного моста к северному мосту или к процессору.
 Directional movement index — индекс направленного движения.